Ordina Open 2006 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии и тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2006 году турнир прошёл с 18 по 24 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Марио Анчич
 в женском одиночном разряде —  Клара Коукалова
 в мужском парном разряде —  Цирил Сук и  Павел Визнер
 в женском парном разряде —  Анабель Медина Гарригес и  Динара Сафина

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 6 в мире на тот момент). Россиянин не оставил никакого следа в ходе турнира, уступив уже на старте; в его отсутствие матч свёлся к поединку прошлогоднего чемпиона и третьего сеянного Марио Анчича, а также несеянного Яна Герныха, где более титулованный хорват доказал своё преимущество лишь в концовке решающей партии. Анчич стал третьим в истории росмаленского соревнования теннисистом, смогшим защитить свой прошлогодний титул.

В парном призе лидеры посева выступили более удачно: Мартин Дамм и Леандер Паес проиграли за четыре матча турнира лишь сет и со второй попытки выиграли совместный финал в основном туре ассоциации. В финале чех и индиец переиграли несеянный альянс Арно Клеман / Крис Хаггард. Прошлогодние чемпионы — Цирил Сук и Павел Визнер — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях и оба проиграли будущим чемпионам: Сук (в паре с Робином Виком) проиграл Дамму и Паесу уже на старте, а Визнер (вместе с Лукашем Длоуги) — в полуфинале.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 8 в мире на тот момент); россиянка не без проблем добралась до полуфинала, где долгое время ведя в счёте уступила будущей чемпионке: несеянной Михаэлле Крайчек, которая затем одолела и второго лидера посева: Динару Сафину, став первой за восемь лет представительницей Нидерландов, выигравшей домашний турнир.

Парный чемпионат, как и у мужчин, достался лидерам посева: китаянки Янь Цзы и Чжэн Цзе два из четырёх своих матчей выиграли в решающей партии, а в финале справились с Аной Иванович и Марией Кириленко. Для 18-летней Иванович этот финал стал первым в её карьере в протуре. Прошлогодние чемпионки: Анабель Медина Гарригес и Динара Сафина — не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире: испанка (в паре с Элени Данилиду) уступила уже на старте, а россиянка (вместе с Михаэллой Крайчек) продержалась в соревновании на матч дольше.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Марио Анчич обыграл  Яна Герныха со счётом 6-0, 5-7, 7-5.
 Анчич выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Герных уступает свой дебютный финал соревнования в рамках основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н.Давыденко
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ф.Кольшрайбер
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ж.Беннето
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Дж.Сирианни
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В.Спейди
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Б.Фау
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И.Минарж
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= М.Багдатис
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= М.Анчич
| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=60
| RD1-score09-3=7| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А.Куреши
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=5
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Р.Слёйтер
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р.Вик
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=2
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л.Длоуги 
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К.Влиген
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф.Санторо
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5/wc
| RD1-team16= Р.Джинепри
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=r
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ф.Кольшрайбер
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ж.Беннето
| RD2-score02-1=62
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= В.Спейди
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= М.Багдатис
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= М.Анчич
| RD2-score05-1=67
| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Р.Слёйтер
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К.Влиген
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Ф.Санторо
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ф.Кольшрайбер
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= М.Багдатис
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=r
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= М.Анчич
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ф.Санторо
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=6
| RD4-team01= М.Багдатис
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= М.Анчич
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе''' обыграли  Ану Иванович /  Марию Кириленко со счётом 3-6, 6-2, 6-2.
 Янь выигрывает 4-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжэн выигрывает 4-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 ATP Тур 2006
 WTA Тур 2006
 Мировой тур ATP 250
 WTA 3-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2006 года
2006